С 17 по 28 марта 1999 года в Коста-Рике состоялся 5-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. Поскольку участвовать в турнире изъявили желание только 6 стран, то отборочный турнир не проводился. В финальной части турнира участвовали 6 сборныех, разбитых на 2 группы по три команды, которые в однокруговом турнире определили команды, составляющие финальную пульку. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2000.

Стадион

Группа A

Группа B

Финальная группа 

,  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2000,  попал в стыковой турнир.

Символическая сборная 

Вратари:
 Wilmer Cruz
 Erick Lonnis

Защитники:
 Jervis Drummond
 Julio Girón
 José Hernández
 Ninrod Medina
 Erick Miranda
 Milton Reyes

Полузащитники:
 Jorge Caballero
 Jeaustin Campos
 Robel Benárdez
 Rolando Fonseca
 Guillermo García
 Christian Santamaría

Нападающие:
 Milton Nunez
 Carlos Pavón
 José Ramírez
 Jorge Rodas

Ссылки 
КОНКАКАФ
RSSSF

1999
1999 год в футболе